Alfred Francis Russell, president van Liberia (1883-1884)
 Alfred Russell (bokser), Brits bokser